

Anno 
 239 o 239 a.C.

Codici 
 239 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Michael Adrian Observatory, di Trebur, nell'Essen, in Germania

Matematica 
 239 – numero